У́лица Джамбу́ла — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Джамбула — улица в Ижевске.
 Улица Джамбула — улица в Иркутске.
 Улица Джамбула — улица в Салавате.
 Улица Джамбула — улица в Туле.
 Улица Джамбула — улица в Хабаровске.
 Улица Джамбула — улица в Казани.

Украина 
 Улица Джамбула — улица в Луганске.

См. также 
 Переулок Джамбула

Джамбул